

Biografia 
Figlio di Guido III da Polenta, Aldobrandino e i suoi fratelli lo imprigionarono nel 1389 per prendere il potere in città. Quando Aldobrandino morì nel 1406, l'ultimo fratello superstite, Obizzo, prese in mano da solo la signoria feudale di Ravenna.

A